Zygmunt Nowicki (1867–1941) – prawnik, sędzia, urzędnik konsularny, senator II RP
 Zygmunt Nowicki (1881–1944) – nauczyciel, poseł na Sejm
 Zygmunt Nowicki (1909–1977) – aktor teatralny i filmowy